

Presentación previa 
Guido Andreozzi fue el campeón defensor, pero perdió frente a su compatriota Martín Alund en los cuartos de final.

El argentino y cabeza de serie n.º1 del torneo Horacio Zeballos fue el nuevo campeón del torneo tras derrotar en la final a su compatriota Facundo Bagnis por 6–74, 6–3, 6–3.

Cabezas de serie 

 'Horacio Zeballos (Campeón)
 Guido Pella (Cuartos de final)
 Pere Riba (Segunda ronda)
 Martín Alund (Semifinales)

<ol start="5">
  Facundo Argüello ''(Cuartos de final)
  Facundo Bagnis ''(Final)
  Guido Andreozzi ''(Cuartos de final)
  Thomaz Bellucci ''(Baja)
  Renzo Olivo (Primera ronda)</li>
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Lima 2013